è una città giapponese della prefettura di Fukushima.

Clima

Amministrazione

Gemellaggi 
  Pistoia, Italia

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Città della prefettura di Fukushima